Il doppio del torneo di tennis Copenaghen Open 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Tom Gorman e Erik Van Dillen che hanno battuto in finale Mark Cox e Graham Stilwell 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Tom Okker /  Marty Riessen (semifinali)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (primo turno)
 Ken Rosewall /  Fred Stolle (semifinali)

 Mark Cox /  Graham Stilwell (finale)
 Jean-Baptiste Chanfreau /  Tom Leonard (primo turno)
 Boro Jovanović /  Alex Metreveli (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copenaghen Open 1973